Bertrange – miejscowość i gmina we Francji
 Bertrange – miasto i gmina w Luksemburgu